

Romanzi, film e televisione 

Fanteria dello spazio (titolo originale Starship Troopers) è un romanzo di fantascienza di Robert Heinlein pubblicato nel 1959; da esso sono derivate diverse opere:
 Starship Troopers - Fanteria dello spazio, film di Paul Verhoeven del 1997
 Starship Troopers 2 - Eroi della federazione, film del 2004
 Starship Troopers 3 - L'arma segreta, film del 2008
 Roughnecks: Starship Troopers Chronicles, serie a cartoni animati
 Starship Troopers - Uchū no Senshi, anime dello studio Sunrise del 1988
 Starship Troopers - L'invasione, film d'animazione della Sony Pictures Entertainment del 2012
 Starship Troopers - Attacco su Marte, film d'animazione della Sony Pictures Entertainment del 2017

Giochi e videogiochi 
 Starship Troopers, gioco da tavolo della Avalon Hill del 1976
 Starship Troopers - The Roleplaying game, gioco di ruolo della Mongoose Publishing
 Starship Troopers - The Miniature game, wargame tridimensionale della Mongoose Publishing
 Starship Troopers: Terran Ascendancy, videogioco strategico in tempo reale della Blue tongue software
 Starship troopers, sparatutto in prima persona della Empire Interactive